Donje Selo kan syfta på följande platser:

Donje Selo (Ilijaš)
Donje Selo (Konjic)